Aux États-Unis, le Diamond Award peut faire référence à :

 au disque de diamant, qui correspond à  d'exemplaires vendus pour un album comme pour un single.
 au Chopard Diamond, une récompense attribuée par la World Music Awards, destinée aux artistes ayant vendu plus de 100 millions d'albums dans leur carrière.